El nombre Pernille Harder puede referirse a las siguientes personas:
Pernille Harder, jugadora de bádminton danesa;
Pernille Harder, futbolista danesa.